Артём Борисович Гостев (; 20 декабря 1972, Харьков, Украинская ССР) — украинский дизайнер, режиссёр и креативный директор. Автор визуальной идентификации ряда национальных украинских телевизионных каналов, логотипа и стилистики информационной программы «ТСН». В прошлом руководитель творческого департамента холдинга Inter Media Group.

Биография 

Артем Гостев родился 20 декабря 1972 года в Харькове.

Образование 

Окончил Харьковскую Академию Искусств («красный диплом»), факультет «Графический Дизайн» (1994—1999). По специальности графический дизайнер. Дипломная работа («Типографика цвета на примере украинской азбуки», 1999) — отмечена похвалой государственной экзаменационной комиссии.

Аспирант студий последипломного образования в Высшей школе педагогике в Варшаве, специализация «Педагогика и Цифровые Технологии», 2021—2022.

Карьера 
Стоял у истоков оформления телевизионного контента и рекламы, коммерческого ТВ в Украине, оформление программ для телеканалов «Приват-ТV» и «Симон» (1994—1999).

Два года проработал арт-директором на телевизионном продакшн в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

С 2004 по 2009 год был старшим дизайнером телеканала «1+1». Разработал логотип и стиль программы новостей «ТСН», который остается неизменным и до сегодняшнего дня. Так же был автором стилистического ребрендинга национального канала «1+1». Основными цветами стали, красный и белый, вместо прежнего синего цвета.

Персональные работы Артема Гостева дважды получали награды одной из самых престижных мировых ТВ-премий Promax Awards (2007—2009). Среди них бренд-бук телеканала «Кино», который стал победителем Promax Awards (Нью-Йорк, США) в 2007 году. Первый раз за всю историю телевидения, оформление украинского канала отмечено на уровне ведущих мировых каналов, среди таких гигантов как BBC, CNN, MTV.

С 2009 по 2011 года был руководителем департамента творческих проектов холдинга Inter Media Group. Артем Гостев разработал и выпустил в эфир оформление телеканалов: Интер, НТН, К1, К2, Enter-фильм, Пиксель TV.

Также за свою карьеру разработал логотипы, стиль и оформление контента другим украинским телеканалам: 1+1, Эспрессо TV, Кино, Бизнес, UBR, ZIK. Музыкальное оформление большинства разработанных визуальных идентификаций, было создано в сотрудничестве с Игорем Мельничуком и Павлом Крахмалевым (группа Брати Гадюкіни).

В 2011 году выступил автором оформления конкурса «Телетриумф».

По приглашению режиссера Андрея Загданского (США), как колорист, участвовал в создании документального фильма «Мой отец Евгений», который занял занял многочисленные призы в Европе и Америке (2010).

В 2012—2014 годах Гостев был творческим руководителем телеканала UBR.

С 2015 по 2022 год — арт-директор рекламного и event агентства «GoodMedia». В качестве арт-директора агентства участвовал в создании цикла социальных роликов про украинскую армию «Аэропорт», «Ты рядом, Верим, Живем», занявших серебро и бронзу на Omni Awards (США) в 2015 году. Также участвовал в оформлении документального фильма «Битва за Днепр» (2014).

Для конкурса Евровидение-2017 создал полный цикл всеукраинской спонсорской компании, от кей-вижуала до видеороликов, а также был режиссером ряда музыкальных визиток для конкурса.

В 2020 году разработал бренд-бук украинской политической партии «Слуга народа».

Является автором логотипа и стиля Украинского военного забега Military Run UA.

Выставки и награды 

 1995 — выставка шрифтовой графики памяти И. Ф. Криворучко (Харьковский художественно-промышленный институт);
 1996 — выставка лучших плакатов
(Международное триеннале графики и плаката «4-й Блок», Харьков);
 1996 — выставка харьковских художников «Арт-ателье» (Дом художника, Харьков);
 1997 — победитель 5-го СНГ конкурса дипломных работ
(Московский художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова);
 1998 — акция-перформанс «Деформация сознания» (Харьков);
 1998 — выставка-акция «Афро-таврийские гадания» (галерея «Экспо-88», Москва);
 1998 — 3-й Международный Артфестиваль («Украинский дом», Киев);
 1998 — выставка «Владимир+Владимир» (Севастопольский  художественный музей);
 1999 — выставка «Ультрафиолетовая живопись» (галерея «Совиарт», Киев);
 1999 — победитель фестиваля рекламы EPICA, Украина, Киев. Календарь Жалюзи;
 1999 — 4-й Международный Артфестиваль («Украинский дом», Киев);
 2000 — выставка «Первый блин» (Арт-директор клуб, Киев);
 2001 — выставка экологических плакатов (Музей-галерея «4-й Блок, Харьков);
 2003 — выставка «4-й блок», (Харьков);
 2005 — Евразийская гильдия теледизайнеров (Облик телеканала 2005 года) 1+1;
 2005 — PromaxBDA, Dubai;
 2006 — PromaxBDA, Dubai, London;
 2007 — Телетриумф в номинации «Телевизионный дизайн»;
 2007 — Associate Membership PromaxBDA;
 2007 — Победитель всемирного конкурса PromaxBDA NY в номинации «Идентификация и брендбук». (Брендбук телеканала «КИНО»);
 2008 — Телетриумф в номинации «Телевизионный дизайн»;
 2008 — PromaxBDA, NY, Barсelona;
 2009 — PromaxBDA, NY. 3-е место на всемирном конкурсе. (Календарь телеканала «1+1»);
 2011 — Телетриумф;
 2011 — персональная выставка галлерея M17 (Киев);
 2015 — Omni Awards, серебро и бронза в категории «Некоммерческие проекты и драма»;
 2018 — WOW DONE AWARDS, золото в номинации Social&Charity; серебро в номинации Non-alcoholic drinks (Jacobs Украина, спонсор Евровидение-2017);
 2021 — соавторство и визуальное сопровождение доклада «Винценз» на научной конференции (Краков).

Личная жизнь 
 Отец — Гостев Борис Дмитриевич, дизайнер, художник по стеклу. В прошлом член Всесоюзного Художественного Совета;

 Мать — экономист;

 Жена — Гостева Мария, украинский дизайнер, арт-директор. Основательница рекламного ивент-агентства «Art-Leo» Польша;

 Дочь — Анастасия, украинский дизайнер, режиссёр, блогер, лингвист, эксперт по культуре Южной Кореи;

 Сын — Лев.

Примечания